Het Noords Kampioenschap (Deens: Nordisk Mesterskab, Noors: Nordisk Mesterskap, Zweeds: Nordiska Mästerskapet) was een voetbaltoernooi dat veertien keer gehouden werd tussen 1924 en 2001. Het eerste kampioenschap ging tussen Denemarken,  Noorwegen en Zweden. Finland zou vanaf de tweede editie deelnemen en in 2000 namen IJsland en de Faeröer eenmaal deel aan het toernooi.

Het toernooi ontstond op Deens initiatief, nadat de afspraak tussen de voetbalbonden DBU, NFF en SvFF in 1919 eindigde, die inhield dat de  landen jaarlijks twee vriendschappelijke wedstrijden tegen elkaar zouden spelen. Het duurde echter nog tot 1924  voordat de Nordic Cup van start ging.

De toernooien

1924-28
Het toernooi vond plaats tussen 15 juni 1924 en 7 oktober 1928; de landen zouden vijfmaal tegen elkaar uitkomen.

1929-32
Het toernooi vond plaats tussen 14 juni 1929 en 25 september 1932; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1933-36
Het toernooi vond plaats tussen 11 juni 1933 en 27 september 1936; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1937-47
Het toernooi vond plaats tussen 13 juni 1937 en 5 oktober 1947. Door de Tweede Wereldoorlog zou het toernooi elf jaar duren; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1948-51
Het toernooi vond plaats tussen 12 juni 1948 en 21 oktober 1951. De landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1952-55
Het toernooi vond plaats tussen 22 juni 1952 en 16 oktober 1955; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1956-59
Het toernooi vond plaats tussen 10 juni 1956 en 18 oktober 1959; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1960-63
Het toernooi vond plaats tussen 26 mei 1960 en 6 oktober 1963; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1964-67
Het toernooi vond plaats tussen 28 juni 1964 en 5 november 1967; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1968-71
Het toernooi vond plaats tussen 4 juni 1968 en 29 september 1971; de landen zouden vier maal tegen elkaar uitkomen.

1972-77
Het toernooi vond plaats tussen 28 mei 1972 en 18 augustus 1977; de landen zouden viermaal tegen elkaar uitkomen.

1978-80
Het toernooi vond plaats tussen 31 mei 1978 en 21 augustus 1980; de landen zouden tweemaal tegen elkaar uitkomen.

1981-83
Het toernooi vond plaats tussen 14 mei 1981 en 7 september 1983; de landen zouden tweemaal tegen elkaar uitkomen.

* Zweden - Noorwegen niet gespeeld, Denemarken was al kampioen.

2000-01
Het toernooi vond plaats tussen 31 januari 2000 en 1 februari 2001; de landen zouden eenmaal tegen elkaar uitkomen.

* Noorwegen - Faeröer niet gespeeld.
vette uitslagen zijn behaald in wedstrijden gespeeld tijdens een trainingskamp in La Manga in Spanje.

Externe link 
Nordic Championships op RSSSF

Regionaal voetbal in Europa